Эбен Моглен (; род. 13 июля 1959) — профессор права и истории права Колумбийского университета, юрист «Фонда свободного программного обеспечения».

Взгляды на свободное программное обеспечение 
Моглен утверждает, что свободное программное обеспечение является основополагающим условием демократического и свободного общества, в котором мы окружены техникой и зависим от неё. Баланса власти в обществе можно достичь только при условии, что доступ к контролю над этой техникой будет открыт всем с помощью свободного ПО.

«Метафорическое следствие Моглена из закона Фарадея» гласит, что Интернет позволяет своего рода индукцию мыслей. При наличии Интернета поток идей порождается вращением Земли. Этот поток возрастает, если падает сопротивление, под которым Моглен понимает действия тех, кто «владеет» интеллектуальной собственностью и желает заработать на всеобщем невежестве.

В феврале 2011 года Моглен создал Freedom Box Foundation для разработки программного обеспечения для маленьких серверов FreedomBox. FreedomBox — персональные серверы, на которых работает только бесплатное программное обеспечение, с акцентом на анонимное и безопасное общение. Первая версия FreedomBox, версия 0.1, вышла в 2012 году.

Цитаты

См. также 
 Фонд свободного программного обеспечения
 FreedomBox

Примечания

Ссылки 
 Страница Моглена на сайте Колумбийского Университета
 Свобода в облаке: свобода программного обеспечения, приватность, безопасность Web 2.0 и облачных вычислений , Выступление Эбена Моглена на собрании Нью-Йоркского отделения организации Общество Интернета (Internet Society) 5 февраля 2010 г.

Родившиеся 13 июля
Родившиеся в 1959 году
Юристы США
Википедия:Биографии современников
Фонд свободного программного обеспечения
Выпускники Суортмор-колледжа
Выпускники Йельской школы права
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Школы права Колумбийского университета
Преподаватели Школы права Виргинского университета